Примера Дивизио 2007/08 () — тринадцатый сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 8 клубов и проходил он с 23 сентября 2007 года по 25 мая 2008 года. Чемпионом в четвёртый раз в своей истории стал клуб «Санта-Колома» и получил право играть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов 2008/09. Серебряным призёром стала «Сан-Жулиа» и попала в предварительный раунд Кубка УЕФА 2008/09. «Ранжерс» стал бронзовым призёром чемпионата. В Сегона Дивизио (второй дивизион) вылетела «Каса Эстрелла дель Бенфика».

Участники 

В чемпионате Андорры приняло участие 8 команд.

Первый этап

Результаты матчей

Раунд плей-офф

Борьба за чемпионство

Борьба за выживание

Результаты матчей

Плей-офф за место в Примера Дивизио 
Седьмая команда Примера Дивизио «Энгордани» встретилась с клубом «Экстременья», который занял второе место в Сегона Дивизио 2007/08. По итогам двух встреч в чемпионате Андорры 2008/09 будет выступать «Энгордани», победивший соперника с общим счётом (5:3).

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 2007/08 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 2007/08 на сайте soccerway.com
 Чемпионат Андорры 2007/08 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (2001—2010) на сайте webalice.it

2007/2008